La Rôtisserie de la reine Pédauque, roman d'Anatole France.
 La reine Pédauque, reine mythique qui trouverait son origine dans la ville de Toulouse, capitale du royaume wisigoth.